

Događaji 
 Smerdis nakon Kambiza II. vladao Perzijskim Carstvom 7 mjeseci
 Darije I. Veliki svrgnuo Smerdisa i postao velikim kraljem Perzijskog Carstva

Rođenja

Smrti  
 Kambiz II., vladar Perzijskog carstva